Družina může být:

 skupina organizovaných osob
 družina (skauting) – základní organizační jednotka skautské organizace
 šlechtická družina – skupina osob okolo nějakého šlechtice
 školní družina – školní zařízení pro pobyt dětí ve škole mimo vyučování

organizace
 Česká družina – dobrovolnická skupina vojáků, předchůdkyně československých legií v Rusku za první světové války  

jméno obce
 Družina – vesnice ve Slovinsku

Externí odkazy